Deister steht für:

 Deister, auch Großer Deister,  ein Höhenzug im Calenberger Bergland in Niedersachsen
 Deister (Pferd), ein Springpferd
 Kleiner Deister, ein weiterer Höhenzug im Calenberger Bergland in Niedersachsen
 Deister (Schiff, 1921), Frachtschiff der Reederei Rabien & Stadtlander, 1929 gesunken

Deister ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Deister (* 1957), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe
 Elsa Grube-Deister (1926–2001), deutsche Schauspielerin
 Werner Schubert-Deister (1921–1991), deutscher Maler und Bildhauer